Bertsche ist der Familienname folgender Personen:

 August Bertsche (1883–1967), deutscher Verwaltungsbeamter
 Carl Bertsche (1885–1942), deutscher Kunstmaler in Waldshut
 Johann Bertsche (1885–1964), deutscher Politiker
 Karl Bertsche (1879–1946), deutscher Literaturhistoriker